Okręty US Navy o nazwie USS  "Frolic":
 Pierwszy "Frolic" był slupem wojennym, który brał udział w działaniach wojny brytyjsko-amerykańskiej (1812).
 Drugi "Frolic" był bocznokołowym parowcem, który nosił także nazwę USS "Advance". Był w służbie w drugiej połowie XIX wieku.
 Trzeci "Frolic" był jachtem patrolowym, który był w służbie na przełomie XIX i XX wieku.
 Czwarty "Frolic" (SP-1336) był szkunerem pełniącym rolę jednostki pomocniczej w okresie I wojny światowej.

Frolic